Априй (, древнеегип. Хааибра Уахибра, еврейск. Хофра, Вафрес у Манефона) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 589 — 567 годах до н. э., из XXVI династии египетских правителей Позднего царства.

Сын Псамметиха II. Правил 19 лет.

Биография 
После смерти отца Априй продолжал противостоять вавилонской экспансии.
Выполняя обещание отца иудеям, послал к осаждённому Навуходоносором II Иерусалиму армию, а вдоль финикийского побережья — египетский флот. Вавилоняне, избегая сражения с египтянами, сняли осаду города. Хотя на суше ионийские и карийские наёмники Априя потерпели неудачу, но на море флот финикийского города Тира и острова Кипр, действовавшие на стороне вавилонян, были наголову разбиты египтянами. Затем Априй высадил войско для взятия Сидона, после чего сдались и другие финикийские города. Финикийцев и египтян связывали общие экономические, политические, религиозные и культурные интересы и отношения. Египетское проникновение в Финикию серьёзно поколебало вавилонское господство в Заречье. Восстал Дамаск; попытки мятежа имели место в Хамате и Арпаде. В Библе египтяне построили храм местной богини и казармы. К тому же в Сирию с севера неоднократно вторгались лидийцы, союзники Египта, которые вели войну с Мидией, союзницей Вавилонии.

Но все же Навуходоносору удалось восстановить своё господство в Заречье и в 587 году продолжить осаду Иерусалима. Весной 586 года армия Априя вновь появилась на юге, угрожая вавилонскому войску, осаждающему Иерусалим, но была оттеснена, потерпев крупное поражение, и 18 июля 586 года до н. э. Иерусалим пал. Бо́льшая часть населения была перебита либо погибла от голода в ходе жестокой осады, а оставшихся увели в плен. Однако многим беженцам удалось спастись в Египте. Кроме того, после убийства местными магнатами вавилонского наместника Годолии, бедняки, оставшиеся на родине, бежали в тот же Египет, взяв с собой и провавилонски ориентированного пророка Иеремию. Из финикийских городов Вавилону не покорился только Тир.

Затем Навуходоносор разгромил Аммон и Моав — последних египетских вассалов в Передней Азии, и вавилоняне вплотную подошли к египетским границам. Трудно определить, имело ли место вторжение Навуходоносора II в Египет, но мир 582 года был подписан на унизительных для египтян условиях. Так, они были должны выдать вавилонскому вельможе Набу-зер-иддину 745 укрывшихся в Египте иудеев. Мир между двумя странами был скреплён браком египетской царицы Нитокрис (Нейтикерт) с Навуходоносором II. Таким образом, была создана система международного баланса, включавшая в себя 4 великих государства — Египет, Вавилон, Лидию и Мидию. Лидия, Египет и Вавилон могли вместе составлять такую силу, которая бы противостояла мидийской угрозе, нависшей над Ближним Востоком.

При Априи благополучие его династии стало клониться к упадку. Фараоны из Саиса охотно перенимали греческие традиции, армия и торговый аппарат полностью наполнялись греками, тем временем недовольство египтян возрастало. Фараон был полностью эллинизирован, раздавал щедрые подарки греческим храмам, что вызывало нарастание кризиса, первым симптомом которого был мятеж в Сиене (Асуане). Наёмники — сирийцы, ливийцы и греки — сделали попытку дезертировать из армии и переселиться в Нубию, и только благодаря наместнику Сиены Несухору, которому удалось уговорить солдат, они остались. Обеспокоенный этим, Априй увеличил жалованье и привилегии наёмникам, что в свою очередь вызвало недовольство воинов-египтян.

Западнее Египта, на африканском берегу Средиземного моря, в этот период образовалось мощное греческое государство Кирена. Это государство крайне притесняло ливийцев. Именно по этой причине ливийцы решили отдаться под покровительство египетского царя. В 570 г. до н. э. Априй, желая покорить греков Кирены, послал против них войско, естественно состоящее сплошь из египтян, а не из греков. В последующем сражении египтяне потерпели поражение и бежали. Среди воинов-египтян прошёл слух, что Априй специально послал их на верную смерть. А когда Априй вышел поприветствовать народ в греческих доспехах, египтяне начали восстание, что привело к гражданской войне (570 — 567 до н. э.). Восставшие выбрали себе нового фараона Амасиса из числа приближенных царя и даже, видимо, его родственника и пошли войной на Априя.

В последующей битве у города Момемфиса, Априй потерпел полное поражение, но Амасис не сверг его с престола, а сделал своим соправителем, игравшим, однако, незначительную роль. До нас дошёл памятник, на котором изображены оба правителя вместе. Наряду с фараоническим картушем, который принял Яхмес, он носил старые титулы. Однако на 3-м году их совместного правления (568) разгорелась борьба. Априй, заручившись поддержкой греков, с армией греческих наёмников и в сопровождении флота двинулся с севера на Саис. Но Амасис разбил армию Априя и обратил её в бегство.

По-видимому, ко времени гражданской войны в Египте, относится заключительная попытка Навуходоносора вторгнуться в Египет. Вавилоняне вторглись в Египет в 568—567 гг. до н. э. и прошли через всю долину Нила вплоть до Фив, но этот поход, судя по скудным намекам источников, не имел прочных последствий. Априй с остатками своего войска продержался на севере ещё пять месяцев, но затем был убит во время преследования, когда он укрывался на одном из уцелевших своих судов (567). Амасис похоронил его с царскими почестями, среди предков в Саисе.

Секст Африкан цитируя Манефона указывает, что Априй (Уафрис) правил в течение 19 лет, но Евсевий Кесарийский (из Синкелла и Армянская версия), ссылаясь на того же Манефона, говорит — Априй царствовал 25 лет.

Интересные факты 
Церковный историк Евсевий Кесарийский относил солнечное затмение 585 до н. э., предсказанное Фалесом Милетским и остановившее мидийско-лидийский конфликт, к одиннадцатому или двенадцатому году правления Априя.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Априй на сайте livius.org
 Априй на сайте antikforever.com

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXVI династии
Правители Африки VI века до н. э.
Фараоны в Библии